Flinterman ist der Familienname folgender Personen:

 Cees Flinterman (* 1940), niederländischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Jan Flinterman (1919–1992), niederländischer Autorennfahrer